«Fastest Girl in Town» — песня американской кантри-певицы Миранды Ламберт, вышедшая в качестве 3-го сингла с четвёртого студийного альбома Four the Record (2011). Сингл получил золотую сертификацию RIAA. Номинация на премию  в категории «Best Interactive Video» (2013).

История 
Сингл вышел 25 июня 2012 года на студии RCA Nashville и получил положительные и смешанные отзывы музыкальной критики и интернет изданий: Taste of Country, Country Universe, Country Music Review.
Ещё за несколько недель до официального релиза «Fastest Girl in Town» дебютировал на № 54 в кантри-чарте Billboard Hot Country Songs в неделю с 2 июня 2012 года.

Музыкальное видео «Fastest Girl in Town» было снято в июне 2012 года, и в нём приняла участие известная автогонщица NASCAR Даника Патрик.

Чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 
 

Кантри-песни
Песни 2011 года
Синглы, сертифицированные Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Синглы RCA Records
Песни Миранды Ламберт
Песни, написанные Мирандой Ламберт
Видеоклипы, снятые Трейем Фанджоем